De Deense voetbalclub Aalborg BK speelt sinds 1966 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Overzicht

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt Aalborg BK

Zie ook
 Deelnemers UEFA-toernooien Denemarken
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Aalborg BK
Aalborg BK